Claro Jansson
Erik Jansson
Gunnar Jansson
Ulrik Jansson
Desambiguações de sobrenomes